Кштут — среднеазиатский топоним.

 Кштут — река в Узбекистане.
 Кштут — река в Таджикистане.
 Кштут — посёлок в Узбекистане.